Звання сухопутних військ Єгипту:

Офіцери

Рядовий склад

Посилання 
 Rank insignia - Army (field dress) 
Єгипетські військовики